Tall peut désigner :

Patronymes
Ahmadou Tall, fils d'Oumar Tall
Alioune Tall, un homme politique sénégalais
Aminata Tall, une femme politique sénégalaise
Ibrahim Tall, un footballeur franco-sénégalais
Madani Tall, un homme politique malien
Mountaga Tall, un homme politique malien
Oumar Tall, un conquérant et souverain toucouleur
Seydou Nourou Tall, une figure emblématique de la conquête islamique en Afrique de l'Ouest
Seydou Tall, un cycliste du Burkina Faso
Wasfi Tall, un homme politique jordanien

Toponymes
Tall Afar, une ville du Nord-Ouest de l'Irak